Ришельевская улица — улица в ряде городов Украины:
 Ришельевская улица — улица в Одессе, в историческом центре города, от Ланжероновской до Пантелеймоновской улицы.
 Ришельевская улица в селе Фонтанка, Лиманский район, Одесская область, Украина
 Ришельевская улица — улица в Херсоне, соединяет Портовый переулок с Форштадстской улицей.

Названа в честь герцога Армана де Ришельё (1766—1822) — французского аристократа на русской службе и в 1804—1815 гг. занимавшего должность генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. Считается одним из отцов-основателей Одессы.